Osoby o tym nazwisku:
 Marzena Zbrojewska – polska lekkoatletka
 Monika Zbrojewska – polska prawniczka